Щерба́тых — русская фамилия. 

Известные носители:
 Щербатых, Александр Иванович (род. 1936) — советский и российский военный деятель, педагог.
 Щербатых, Валентина Петровна (род. 1935) — работница сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Щербатых, Василий Михайлович (1929—2004) — работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Щербатых, Виктор (род. 1974) — латвийский тяжелоатлет и политик.
 Щербатых, Владимир Васильевич (род. 1945) — советский легкоатлет-многоборец, тренер.
 Щербатых, Юрий Викторович (род. 1955) — российский учёный.

См. также 
 Щербатов